Ива́н Суббо́тин:
 Субботин, Иван Иванович (1879—1939) — учитель, депутат Государственной думы I созыва от Тверской губернии.
 Субботин, Иван Павлович (1922—1983) — полный кавалер ордена Славы.
 Субботин, Иван Петрович (1915—1980) — Герой Советского Союза.